Australië:
Bellingen Shire Council, een Local Government Area in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
Bellingen (Australië), een plaats in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales

België:
Bellingen (België),  een deelgemeente van de Vlaams-Brabantse gemeente Pepingen

Duitsland:
Bellingen (Altmark), een gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt
Bellingen (Westerwald), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Bad Bellingen, een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg

Personen
Wouter Van Bellingen, een Vlaamse politicus